

Жінки 
 Ломакіна Світлана Михайлівна — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.

Чоловіки 
 Ломакін Валерій Олексійович (*1972) — колишній український футболіст, нападник.
 Ломакін Олександр Петрович — гравець «Олімпа» (Харків) і національної збірної України з регбі.
Прізвища
 Ломакін Андрій В'ячеславович — радянський хокеїст.
 Ломакін Василь Іванович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Ломакін Юрій Михайлович (1982—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Nikita Lomakin — український співак, учасник шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ.

Примітки